Hrvatska:
Jazbina,  naselje u sastavu općine Desinić, Krapinsko-zagorska županija
Mala Jazbina, naselje u sastavu grada Samobora, Zagrebačka županija
Velika Jazbina, naselje u sastavu grada Samobora, Zagrebačka županija

Slovenija:
 Jazbina (Črna na Koroškem, Slovenija), naselje u sastavu općine Črna na Koroškem
 Jazbina (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u sastavu općine Šmarje pri Jelšah

Ostalo
Jazbina (Harry Potter), imaginarna kuća iz serije romana i filmova o Harry Potteru